Шнайдерман — еврейская фамилия (от  — портной). Известные представители:

 Шнайдерман, Борис Соломонович (1917—2016) — бразильский переводчик, писатель, эссеист.
 Шнайдерман, Даниэль (род. 1958) — французский журналист, критик, телеведущий.
 Шнайдерман, Наталия Михайловна (известна под сценическим именем Наташа Шнайдер и фамилией мужа — Капустина; 1956—2008) — советский и американский музыкант, актриса.
 Шнайдерман, Янкель Аронович (1930—2018) — директор Биробиджанской обувной фабрики, почётный гражданин Биробиджана.

См. также 
 Шнайдер
 Шнейдерман